

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Avondale Estates – città in Georgia
 Blacklick Estates – census-designated place nello stato dell'Ohio
 Gulf Park Estates – census-designated place nello stato del Mississippi
 Jamaica Estates – quartiere della città di New York
 Hoffman Estates – comune in Illinois, 
 Ives Estates – census-designated place nello stato della Florida
 Lake Meredith Estates – census-designated place nello Stato del Texas
 Orchidlands Estates – census-designated place nello stato delle Hawaii,
 Palos Verdes Estates – città della Contea di Los Angeles, in California
 Rolling Hills Estates – città della Contea di Los Angeles, in California

Altro 
 Greeley Estates – complesso musicale statunitense